Матрёшка — сатирическая пьеса на персидском языке по мотивам избранных рассказов Антона Чехова написана и поставлена режиссёром театра Парса Пирузфар в 2015 году. В пьесе более 30 персонажей, которых играл Парса Пирузфар во время спектакля.

Особенности пьесы 
В 2015 году Парса Пирузфар руководил постановкой пьесы «Матрёшка». Премьера моноспектакля состоялась 13 сентября 2015 года в Theatre West в Лос-Анджелесе. Впоследствии спектакль гастролировал в течение двух лет в городах Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Беркли, а также в Торонто, Ванкувере и Монреале в Канаде в 2015 и 2016 годах и пользовался огромной популярностью; и наконец, после многочисленных представлений, последний показ «Матрёшки» состоялся в Тегеране, (Иран) в 2017 году. Парса Пирузфар получил Премию «Золотая статуя» как лучший актёр на 35-м ежегодном Международном Театральном Фестивале «Фаджр» в Тегеране, Иран в 2017 году. Постановка «Матрёшки» особенно важна в карьере режиссёра и актёра. Уникальное представление, в котором артист сыграл более 30 персонажей, было потрясающе знаковым.

Эпизоды 
 Смерть чиновника
 Как Димитри Кулдаров прославился за одну ночь? (Радость)
 Суд
 Периодическая безумие
 Расчет (Простачка)
 Благородная женщина, которая оставила нас (В почтовом отделении)
 Шедевр искусства (Произведение искусства)
 Хамелеон

Дата выставок

США 
 'Theatre West', Лос-Анджелес, 13, 20 и 27 сентября 2015
 'Theatre West', Лос-Анджелес, 9 января 2016
 'AVO Playhouse', Сан-Диего, 30 апреля 2016
 'Live Oak Theatre', Беркли, 14-15 мая 2016

Канада 
 'Richmond Hill Centre for the Performing Arts', Торонто, 2 октября 2015
 'Richmond Hill Centre for the Performing Arts', Торонто, 22 января 2016
 'D.B. Clarke Theatre', Монреаль, 10 октября 2015
 'Kay Meek Arts Centre', Ванкувер, 24 апреля 2016

Иран 
 'Tamashakhaneh Iranshahr', Тегеран, с 5 сентября по 7 октября 2016
 'Tamashakhaneh Paliz', Тегеран, с 1 ноября 2016 по 30 января 2017
 'Tamashakhaneh Paliz', Тегеран, с 30 июля по 15 сентября 2017
 'Tamashakhaneh Iranshahr', Тегеран, 17-28 сентября 2017

Персонажи 
Первый эпизод

 Иван Иванович Чербяков
 Пётр Петрович
 Генерал Бризжалов
 Юлия
 Димитри Кулдаров
 Залихватский

Второй эпизод

 Димитри Кулдаров (Митя Кулдаров)
 Отец Николай
 Маман

Третий эпизод

 Судья
 Очумелов
 Сидоршел Мецов
 Охов
 Свидетель в суде (старый человек)
 Свидетель в суде (пожилая женщина)

Четвертый эпизод

 Семён Максимов
 Димитри Кулдаров
 Пётр Петрович
 Кондрашкин
 Врач

Пятый эпизод

 Врач
 Юлия Васильевна

Шестой эпизод

 Папа Григорий
 Семён Максимов
 Пётр Петрович
 Коперцов

Седьмой эпизод

 Врач
 Саша
 Охов
 Шашкин

Восьмой эпизод

 Залихватський
 Димитри Кулдаров
 Генерал Жигалов
 Елдырин
 Саша
 Прохор
 Собака (собака генерала Жигалова)

Предпроизводство 
 Директор: Парса Пирузфар
 Драматург и переводчик: Парса Пирузфар
 Линейный продюсер: Нуредин Хейдари Махер
 Дизайнер сцены: Парса Пирузфар
 Дизайнер костюма: Парса Пирузфар

Пробы и Постпроизводство 
 Актёр: Парса Пирузфар (все роли)
 Помощник режиссёра: Мохамад Гударзяни
 Помощник дизайнера одежды: Бахаре Моcадекиян
 Помощник режиссёра: Араш Сафаи
 Графический дизайнер и фотограф: Садек Зарджуян

Награды 
 35-й Международный Театральный фестиваль «Фаджр», 2017

Премия «Золотая статуя» за Лучший актёр Матрёшки

Примечания

Ссылка 
 Матрёшкa (Facebook)
 Матрёшкa (Instagram)